Afulei ist die Bezeichnung von:
 Afulei (American Samoa), einer Ortschaft auf American Samoa
 Afulei Stream, eines Flusses auf American Samoa